Verna, Vas megyei patak
Verna, indiai település Goában
Verna, Magyarországon is anyakönyvezhető női utónév